Mistrzostwa Oceanii w judo – mistrzostwa rozegrane po raz pierwszy w Auckland w 1965 roku. Od 2010 odbywają się corocznie.

Edycje zawodów

Linki zewnętrzne 
 Judo inside

judo